De Cubatroepiaal (Ptiloxena atroviolacea; synoniem: Dives atroviolaceus) is een zangvogel uit de familie
Icteridae (troepialen).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort is endemisch in Cuba.

Externe link
Avibase

Troepialen
Endemisch dier uit Cuba
IUCN-status niet bedreigd